Die Marbella Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. November 2012 in Marbella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 127 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Marbella